O81 steht für:
 O81, ICD-10-Code für die Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumextraktion, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O80–O84
 O81, FAA-Code für den Tulelake Municipal Airport in Tulelake, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O81